World Cup i bandy 1996 spelades i Ljusdal 24-27 oktober 1996, och vanns av den svenska klubben IF Boltic, efter seger mot Falu BS från Sverige med 6-3 i finalmatchen. Vid turneringen testades en större boll .

Gruppspel

Grupp A1

25 oktober 1996: Västerås SK-Stabæk IF 11-1
25 oktober 1996: HK Sibselmasj-Falu BS 0-6
25 oktober 1996: Stabæk IF-HK Sibselmasj 3-4
25 oktober 1996: Falu BS-Västerås SK 1-3
26 oktober 1996: Falu BS-Stabæk IF 5-2
26 oktober 1996: Västerås SK-HK Sibselmasj 4-3

Grupp A2

24 oktober 1996: Edsbyns IF-Vetlanda BK 4-2
25 oktober 1996: Hammarby IF-Warkauden Pallo -35 3-1
25 oktober 1996: Warkauden Pallo -35-Vetlanda BK 2-2
26 oktober 1996: Edsbyns IF-Hammarby IF 2-2
26 oktober 1996: Vetlanda BK-Hammarby IF 1-4
26 oktober 1996: Edsbyns IF-Warkauden Pallo -35 5-5

Grupp B1

24 oktober 1996: Bollnäs GoIF-HK Vodnik 3-0
25 oktober 1996: Sirius BK-IF Boltic 0-6
25 oktober 1996: HK Vodnik-IF Boltic 1-7
25 oktober 1996: Bollnäs GoIF-Sirius BK 6-0
26 oktober 1996: Sirius BK-HK Vodnik 0-12
26 oktober 1996: IF Boltic-Bollnäs GoIF 5-2

Grupp B2

24 oktober 1996: Ljusdals BK-Tornio PV 3-2
25 oktober 1996: Mjøndalen IF-Sandvikens AIK 0-10
25 oktober 1996: Tornio PV-Mjøndalen IF 3-1
26 oktober 1996: Ljusdals BK-Sandvikens AIK 1-5
26 oktober 1996: Sandvikens AIK-Tornio PV 5-5
26 oktober 1996: Ljusdals BK-Mjøndalen IF 3-0

Slutspel

Kvartsfinaler
26 oktober 1996: Västerås SK-Edsbyns IF 5-2
26 oktober 1996: Hammarby IF-Falu BS 3-5
27 oktober 1996: Ljusdals BK-IF Boltic 2-5
27 oktober 1996: Sandvikens AIK-Bollnäs GoIF 2-3

Semifinaler
27 oktober 1996: IF Boltic-Västerås SK 2-1
27 oktober 1996: Bollnäs GoIF-Falu BS 0-5

Final
27 oktober 1996: IF Boltic-Falu BS 6-3

Externa länkar
World Cup 1996

Källor

Sport i Sverige 1996
Bandysäsongen 1996/1997
1996
Bandy